Bacanje kladiva za žene na Svjetskom prvenstvu u atletici 2015. u Pekingu održano je na Nacionalnom stadionu 26. i 27. kolovoza

Osvajači odličja

Rekordi 
Prije Svjetskog prvenstva u ženskom bacanju kladiva držali su sljedeći rekordi:

Kvalifikacijska norma

Raspored natjecanja 

 Sva napisana vremena odnose se na lokalno vrijeme (UTC+8)

Rezultati

Kvalifikacije 
Za odlazak u završnicu bilo je potrebno baciti kladivo preko 72,50 metara (Q), a ako to najboljih dvanaest (q) nije uspjelo prebaciti, onda se dvanaest natjecatelja s najboljim rezultatom kvalificira u završnicu.

Rezultati 
Završnica je započela u 27. kolovoza u 19:00 sati.

Izvori

Vanjske poveznice 
 http://www.iaafbeijing2015.com/en/ 

Bacačke discipline na Svjetskom prvenstvu u atletici 2015.